Brnění je slovo s více významy:

 zbroj, ochranné odění bojovníka, zejména kovové nebo kožené
 kroužkové brnění, užší význam termínu brnění
 brnění končetin (akroparestezie), mravenčení, necitlivost či bolest způsobené útlakem nebo poškozením nervů
 Brnění (občanské sdružení)

Externí odkazy